Glycera glaucopsammensis är en ringmaskart som beskrevs av Charletta och Boyer 1974. Glycera glaucopsammensis ingår i släktet Glycera och familjen Glyceridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
glaucopsammensis